Dowdall est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1898-1987), joueur irlandais de football
 (né en 1945), joueur irlandais de hurling
 (1905-1968), joueur irlandais de rugby
 (1487-1558), archevêque catholique irlandais
 (1872-1912), joueur australien de football australien

 (1899-1974), femme politique irlandaise
 (1867-1945), joueur australien de football australien
 (né en 1960), golfeur professionnel américain
, chanteur et compositeur irlandais
 (né en 1992), joueur irlandais de hurling
 (né en 1982), joueur irlandais de hurling
 (mort en 1482), juge irlandais
Terry Dowdall (né en 1964/65), homme politique canadien en Ontario

 (1926-2010), rameur olympique irlandais

Homonymie de patronyme